U.S. National Championships 1889 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1889 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 27 sierpnia–3 września, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 11–15 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii. Po raz pierwszy rozegrano zawody gry podwójnej kobiet.

Była to dziewiąta edycja turnieju męskiego i trzecia damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Bibliografia 
 

US Open według lat
1889 w tenisie ziemnym